Jan-Pålsatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jan-Pålsatjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (8,81 ha)
Jan Pålsatjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (1 ha)

Se även
Pålstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn